Erbschenke steht für:

 der Erbschenke, siehe Erbamt#Erzerbämter des Heiligen Römischen Reiches
 insbesondere die Schenken von Limpurg bis 1713
 ab 1714 die Grafen von Althann
 die Erbschenke, siehe Erbschänke

Siehe auch:
 Schenk (Adelstitel)